Andrzej Mostowski (zm. 1622) – pisarz ziemski płocki, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Andrzej Mostowski (1913–1975) – polski matematyk